La playa de la Magdalena está situada en el municipio de Santander, en la comunidad autónoma de Cantabria, España, dentro de la península de la Magdalena, recinto público propiedad del Ayuntamiento.

Referencias
 Ministerio de Medio Ambiente: playas de Santander

Enlaces externos

Magdalena